Leszek dobrzyński – książę dobrzyński
 Leszek Dobrzyński – poseł Prawa i Sprawiedliwości